

Geografia
 Mathieu  – comune francese nel dipartimento del Calvados, nella regione della Normandia
 Fiume Mathieu – affluente della baia Eskwaskwakamak
 Lago Mathieu – lago canadese situato nel bacino Gouin, nella Mauricie
 Lago Mathieu – lago canadese situato nella regione Saguenay-Lac-Saint-Jean

Onomastica 

 Mathieu – variante del nome proprio di persona Matteo

Persone 
 Anselme Mathieu – poeta francese
 Antonio Mathieu – politico italiano
 Dominique Joseph Mathieu – arcivescovo cattolico belga
 Émile Mathieu – matematico francese
 François-Désiré Mathieu – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Georges Mathieu – pittore francese
 Jacques-Marie-Adrien-Césaire Mathieu – cardinale cattolico francese
 Jérémy Mathieu – ex calciatore francese
 Julienne Mathieu – attrice francese
 Justin Mathieu – calciatore olandese
 Marco Mathieu – bassista, giornalista e critico musicale italiano
 Maurice Mathieu – calciatore francese
 Michael Walter Mathieu – velocista bahamense
 Mireille Mathieu – cantante francese
 Nicolas Mathieu – scrittore francese
 Paul-Henri Mathieu – ex tennista francese
 Simonne Mathieu – tennista francese
 Tyrann Mathieu – giocatore di football americano statunitense
 Vittorio Mathieu – filosofo, accademico e politico italiano

Altro
 1592 Mathieu – asteroide
 Gruppo di Mathieu – gruppi finiti semplici scoperti da Émile Mathieu

Pagine correlate 
Matteo
Matthieu